Il doppio femminile  del Pacific Life Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Lisa Raymond e Samantha Stosur erano le detentrici del titolo, ma la Stosur non ha partecipato quest'anno, solo la Raymond ha partecipato facendo coppia con Marija Kirilenko, ma ha perso nel 1º turno contro Daniela Hantuchová e Ai Sugiyama.

Dinara Safina e Elena Vesnina hanno vinto in finale 6–1, 1–6, 10–8 contro Zi Yan e Jie Zheng.

Teste di serie

 Květa Peschke /  Rennae Stubbs (secondo turno)
 Yung-jan Chan /  Chia-jung Chuang (quarti di finale)
 Zi Yan /  Jie Zheng (finale)
 Al'ona Bondarenko /  Kateryna Bondarenko (quarti di finale)

 Gisela Dulko /  Shahar Peer (secondo turno, ritirate) 
 Peng Shuai /  Tiantian Sun (primo turno) 
 Bethanie Mattek /  Sania Mirza (semifinale) 
 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (semifinale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Pacific Life Open 2008